Гребельник Олександр Петрович (1961) — український вчений-економіст. Доктор економічних наук, професор. Академік АН ВШ України.
 Гребельник Юрій Іванович (1962) — український актор театру, кіно та дубляжу. Народний артист України (2006).

Прізвища
Прізвища на -ник